Alegerile parlamentare în Polonia din 2019 au avut loc duminică pe 13 octombrie 2019. Au fost aleși toți cei 460 de membri ai Seimului și 100 de senatori ai Senatului Poloniei.

Rezultate

Seim

Senat

Referințe

Legături externe 
 Polish Parliamentary Elections 2019 — National Electoral Commission / National Electoral Office

Legislative 2019